SOA är en akronym med flera betydelser:

 Start of authority, är en post i DNS.
 Service-Oriented Architecture
 Safe Operating Area, inom konstruktion det område i ett diagram inom vilket en komponent kan användas säkert (utan att den förstörs).
 Sons of Anarchy är en amerikansk TV-serie.
 Skatte- och avgiftsanmälan, en av Skatteverkets blanketter.

Se även
 Soa